Plaats in Indonesië
 Kuwukan (Dawe), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Kuwukan (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java